Stanisław Tarkowski (1895–1940) – major intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Staś Tarkowski – fikcyjna postać, główny bohater powieści „W pustyni i w puszczy”

Przypisy